

Камениця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Струмяни.
 Камениця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Мирково.

Населені пункти та їхні частини
 Камениця — гміна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Камениця — село в гміні Строне-Шльонські Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Камениця — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камениця — село в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камениця — село в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Камениця — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Камениця — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Камениця — село в гміні Пачкув Ниського повіту Опольського воєводства
 Камениця — село в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства
 Камениця — село в гміні Возьники Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Камениця — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Камениця — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Камениця — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Камениця — частина села Журовички (Журавічкі) в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Камениця — колонія в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Камениця — колонія в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Камениця — осада в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Камениця — осада в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камениця — лісова осада в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камениця — лісова осада в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Камениця — лісова осада в гміні Божитухом Битівського повіту Поморського воєводства

Камениця — ліва притока Цірохи
 Камениця — село, округ Сабинів, Пряшівський край
 Вишна Каменіца — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Каменіца-над-Гроном — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.

Камениця — село в Копривницько-Крижевецькій жупанії Хорватії.

Примітки